Harrison Bergeron steht für:

 Harrison Bergeron (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Kurt Vonnegut
 Harrison Bergeron – IQ Runner, kanadischer Film von Bruce Pittman (1995)